

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rumunki – część wsi Niedźwiedź w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka
 Rumunki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Rumunki – część wsi Studzianki w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Rumunki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Rumunki – część wsi Nowa Wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn
 Rumunki – przysiółek osady Kamienna w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty

Inne 
 Rumunki – nieofic. przysiółek wsi Michałowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz
 Rumunki lub Rumunek – tak nazywano na Mazowszu i okolicach osady zakładane po wyciętych lasach, pochodzenie z języka niemieckiego "räumen" (opróżniać, uprzątać, usuwać).

Zobacz też 
Bądkowo-Rumunki, Czerskie Rumunki, Karnkowskie Rumunki, Kruszyny-Rumunki, Nowe Rumunki, Rumunki Głodowskie, Rumunki Jasieńskie, Rumunki Likieckie, Rumunki Tupadelskie, Rumunki-Chwały, Siecień-Rumunki, Trąbin-Rumunki, Rumunki Skępskie, Rumunki Zarudzkie.

Linki zewnętrzne